Otto von Zieten ist der Name folgender Personen:

* Otto von Zieten (General, 1747) (1747–1817), preußischer Generalleutnant
 Otto von Zieten (General, 1786) (1786–1850), preußischer Generalleutnant